Баллао () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Кальяри.

Население составляет 971 человек (2008 г.), плотность населения составляет 21 чел./км². Занимает площадь 47 км². Почтовый индекс — 9040. Телефонный код — 070.

Покровительницей коммуны почитается святая равноапостольная Мария Магдалина, празднование 22 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ballao.ca.it

Ссылки 
 http://www.comune.ballao.ca.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/